Osoby o tym nazwisku:
 Christophe Joseph Marie Dabiré – burkiński polityk, ekonomista i urzędnik
 Laurent Birfuoré Dabiré – rzymskokatolicki duchowny